Андреа Ванни, или Андреа ди Ванни д’Андреа (, ок. 1332—1414, Сиена) — итальянский художник, сиенская школа.

Андреа Ванни был не столько художником, сколько политическим деятелем и дипломатом, поэтому его фигура интересна скорее с исторической точки зрения, нежели с точки зрения искусства. Вероятно он занялся политикой только после того, как в Сиене был свергнут демократический Совет Двенадцати. В 1368 году, в период политической нестабильности в Сиенской республике Андреа принял деятельное участие в восстании против установившейся власти нобилей. В результате они были изгнаны, а в Сиене восстановлено правление Совета Двенадцати, в который вскоре вошёл Андреа Ванни. Церковные источники сообщают, что в том восстании он участвовал совместно с Бартоло, братом св. Екатерины Сиенской. С этой святой Андреа связывали многолетние дружеские отношения, он был ревностным её почитателем, и история сохранила письма, которые Екатерина писала ему. В сиенской церкви Сан Доменико есть фреска, принадлежащая кисти Андреа, на которой он изобразил св. Екатерину Сиенскую. Это изображение считается единственным прижизненным портретом святой, хотя есть специалисты, которые оспаривают этот факт. После того, как Андреа Ванни стал членом правительственного Совета, ему поручались самые разные государственные дела. В частности, ему была доверена дипломатическая миссия к папскому двору в Неаполь и Авиньон — задача крайне ответственная. Однако его полуграмотные письма, дошедшие до наших дней, вызывают у некоторых исследователей сомнения в его дипломатических способностях.  Тем не менее, Андреа за свою долгую жизнь занимал несколько разных правительственных должностей, и кроме Неаполя и Авиньона ездил с дипломатической миссией в Рим и Флоренцию. Андреа Ванни скончался около 1414 года. Поскольку запись о его кончине отсутствует в сиенской церкви Сан Доменико, где покоится вся его родня, возникла версия, что Ванни скончался где-то на чужбине.

Его произведения немногочисленны. Возможно, это результат того, что Андреа основную часть времени посвящал государственным делам. Период его творчества охватывает более шестидесяти лет, однако большинство работ не имеет точной датировки, и реконструкция его творчества достаточно условна. Главной его особенностью является то, что, будучи воспитанным на образцах живописи начала XIV века, в частности на творчестве Симоне Мартини и братьев Лоренцетти, Андреа пронёс свои идеи через всю жизнь, и пятьдесят лет спустя писал такие же «Мадонны с младенцем» как в начале своей карьеры. Основные произведения сосредоточены в Сиене, однако поскольку Андреа согласно документам в 1383-84 годах жил в Неаполе, то часть его работ находится там.

Его ранние малоформатные «Мадонны с младенцем» (Оксфорд, музей Ашмолеан; Берлин, Художественная галерея) имеют мягкие контуры фигур, нежные оттенки тонов, в них видна лёгкая кисть. Однако младенец на них выглядит скованно, и это роднит его ранние работы с поздними, крупноформатными произведениями, которые были обнаружены в сиенских церквях Сан Франческо, Санто Донато и Санто Стефано.

Главным достоверно известным произведением Андреа Ванни является большая алтарная картина из церкви Санто Стефано в Сиене. На ней изображены Мадонна на троне и святые Стефан, Яков, Варфоломей и Иоанн Креститель. Очень тщательно написана «Мадонна с младенцем» из церкви Сан Микеле. Совместно с Бартоло ди Фреди, который был компаньоном Андреа не только в живописи, но и в политической деятельности, он написал «Рождество Богоматери с святыми Яковом, Екатериной, Варфоломеем и Елизаветой» (Сиена, Пинакотека). Кроме того, им были созданы «Распятие с двумя святыми» (Сиена, Академия), «Благовещенье» на двух панелях из Палаццо Сарачени, «Триптих» (Моление о чаше, Распятие, и Воскрешение; Галерея Коркоран, Вашингтон) и «Св. Себастьян» (Сиена, Пинакотека).

Долгая жизнь художника и его верность принципам живописи, усвоенным в молодости, позволила ему перенести искусство начала XIV века в начало века следующего, где оно уже явно выглядело архаичным.

Примечания

Литература 
 А. Плюшар. Энциклопедический лексикон, том 8. — Типография А. Плюшара; С.-П., 1837 — с. 242 (Ванни: Андрей Ванни).

Ссылки 
 В Catholic_Encyclopedia
 В Артциклопедии

Художники Сиенской школы
Художники Италии XIV века
Художники Италии XV века